Чемпионат Израиля по международным шашкам среди мужчин — соревнование по шашкам, проводимое Федерацией шашек Израиля. Первый чемпионат состоялся в 1975 году, его победителем стал Абрам Гендлерман. Больше всех золотых медалей у Якова Шауса — 9, 8 титулов у Норайра Навасардяна, 6 — у Виктора Гальперина, 5 — у Эдуарда Рабиновича. По четыре золотые медали у Игаля Койфмана и Абрама Гендлермана. Дважды чемпионами становились Владимир Трайтелович, Александр Гантман и Эрлен Померанец. По одному разу побеждали Арье Лиссон, Лев Слободской, Алекс Шварцман, Евгений Гордон, Ариан ван ден Берг и Алексей Верховых.

Призёры 
В 2000, 2002, 2005, 2008, 2010 и 2014 годах победителями были признаны два шашиста.

Примечания

Ссылки 
 Шашечный Израиль 11-12 (2013). 12 чемпионов в 33-х розыгрышах
 Чемпионаты Израиля на сайте KNDB
 Чемпионат 2015 года в журнале Шашечный Израиль 2015/3-4 с.13.

Израиль
Международные